

Antroponimi 
Pellegrini – cognome di lingua italiana

Geografia 
 Pellegrini – città dell'Argentina, capoluogo del partido omonimo
 Partido di Pellegrini – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Persone 

 il Pellegrini (1527-1596) – soprannome dell'artista Pellegrino Tibaldi

Altro
 7433 Pellegrini – asteroide
 Cappella Pellegrini nella chiesa di Santa Anastasia a Verona
 Cappella Pellegrini nella chiesa di San Bernardino a Verona
 Orto Botanico Pellegrini - Ansaldi a Massa
 Luigi Pellegrini Editore – casa editrice
 Pellegrini-Vianesi – famiglia di musicisti toscani dal 1799

Pagine correlate 
 Pellegrino